Carl eller Karl Rasmussen er navnet på flere personer:

 Carl Rasmussen (maler) (1841-1893) – dansk marinemaler (Jens Erik Carl Rasmussen)
 Carl Rasmussen (værkstedschef) (1861-1946) – dansk værkstedschef
 Carl Rasmussen (bronzestøber) (1863-1936) – dansk kgl. hof-bronzestøber (Carl Niels Godtfred Rasmussen)
 Karl Rasmussen (1884-1955) – dansk lærer og historiker (Karl Laurits Rasmussen, døbt Carl)
 Carl Rasmussen (forstander) (1897-1971) – dansk forstander
 Carl Rasmussen (kontorchef) (1897-1982) – dansk kontorchef

Se også 
 Carl Ras – dansk virksomhed grundlagt som Carl Rasmussen Værktøj & Beslag.
 Karl Aage Rasmussen (maskinmester) (1882-1971) – dansk maskinmester
 Karl Aage Rasmussen (født 1947) – dansk komponist og forfatter
 Karl Ludvig Grove-Rasmussen (1885-1943) – dansk blindepædagog (Karl Ludvig Tobias Grove-Rasmussen)